Dos destructores de la Armada Imperial Japonesa, y uno de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón han recibido el nombre :

 El Murakumo, líder de la Clase Murakumo, activo desde 1898 y desguazado en 1925.
 El Murakumo, de la Clase Fubuki, activo desde 1929 y hundido en 1942.
 El Murakumo (DD-118), de la Clase Minegumo, activo desde 1970 hasta 2000.